Relação de domicílios dos municípios do Brasil em ordem decrescente (fonte: IBGE 2010).

Apenas capitais 
Relação de todas as capitais estaduais do Brasil.

Generalidades 
Relação de todos os 1126 municípios do Brasil com mais de 10 mil domicílios. Capitais estão em negrito.

Referências 
 

Domicílios